Henrique IV do  Sacro Império Romano-Germânico (1050–1106) — imperador romano-germânico
Henrique IV de Inglaterra (1367–1413) — rei da Inglaterra
Henrique IV de Castela (1425–1474) — rei de Castela
Henrique IV de França (1553–1610) — rei da França

Desambiguações de antropônimos